Hlinay ist der deutsche Name von Orten in Tschechien:

 Hlinná, Gemeinde im Okres Litoměřice
 Hliňany, Ortsteil der Gemeinde Řehlovice im Okres Ústí nad Labem